Dike – w mitologii greckiej bogini sprawiedliwości, jedna z trzech hor
 Dike – planetoida o numerze katalogowym 99
 Dike – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa